A 883-as busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, mely Újpest-Városkapu autóbusz-állomást és Visegrádot köti össze. Csak májustól szeptemberig, hétvégéken közlekedik.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Budapest, Újpest-Városkapu(XIII. kerület)végállomás||43
|align=left|
|-
|1|| Budapest, Tungsram||42 
|align=left|
|-
|2|| Budapest, Fóti út||41
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Budapest közigazgatási határa
|-
|3|| Szentendre, Papírgyár||40
|align=left|
|-
|4|| Szentendre, Egyetem||39
|align=left|
|-
|5|| Szentendre, autóbusz-állomásvonalközi végállomás||38
|align=left|
|-
|6|| Szentendre, Római kőtár||37
|align=left|
|-
|7|| Szentendre, Bükkös patak||36
|align=left|
|-
|8|| Szentendre, Izbégi elágazás||35
|align=left|
|-
|9|| Szentendre, Pismány ABC||34
|align=left|
|-
|10|| Szentendre, Danubius szálló||33
|align=left|
|-
|11|| Szentendre, Papszigeti bejárati út||32
|align=left|
|-
|12|| Szentendre, Horgony utca||31
|align=left|
|-
|13|| Szentendre, Barackvirág utca||30
|align=left|
|-
|14|| Szentendre, szigetmonostori rév||29
|align=left|
|-
|15|| Leányfalu, Akácos út||28
|align=left|
|-
|16|| Leányfalu, Boldogtanyai út||27
|align=left|
|-
|17|| Leányfalu, Erkel Ferenc utca||26
|align=left|
|-
|18|| Leányfalu, pócsmegyeri rév||25
|align=left|
|-
|19|| Leányfalu, Alszeghy Kálmán tér||24
|align=left|
|-
|20|| Leányfalu, Seres utca||23
|align=left|
|-
|21|| Leányfalu, Tavasz utca||22
|align=left|
|-
|22|| Tahitótfalu, Újtelep||21
|align=left|
|-
|23|| Tahitótfalu, MTA üdülő||20
|align=left|
|-
|24|| Tahitótfalu, Hídfő||19
|align=left|
|-
|25|| Tahitótfalu, Gesztenye sor||18
|align=left|
|-
|26|| Tahitótfalu, FŐKERT||17
|align=left|
|-
|27|| Tahitótfalu, Váradok||16
|align=left|
|-
|28|| Dunabogdány, Kőbánya||15
|align=left|
|-
|29|| Dunabogdány, községháza||14
|align=left|
|-
|30|| Dunabogdány, patak||13
|align=left|
|-
|31|| Dunabogdány, Gyermeküdülő||12
|align=left|
|-
|32|| Dunabogdány, Kőkereszt dűlő||11
|align=left|
|-
|33|| Visegrád-Szentgyörgypuszta||10
|align=left|
|-
|34|| Visegrád, Szociálisotthon||9
|align=left|
|-
|35|| Visegrád, Várkert||8
|align=left|
|-
|36|| Visegrád, Hajóállomás||7
|align=left|
|-
|37|| Visegrád, Királyi Palota||6
|align=left|
|-
|38|| Visegrád, nagymarosi révvonalközi végállomás||5
|align=left|
|-
|39|| Visegrád, Mátyás Király utca 59.||4
|
|-
|40|| Visegrád, Fellegvár||3
|
|-
|41|| Visegrád, bobpálya||2
|
|-
|42|| Visegrád, Jurta tábor||1
|
|-
|43|| végállomás||0
|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szentendre autóbuszvonalai
Tahitótfalu
Visegrád